Бундеслига 2015/2016 — 53-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионат начался 14 августа 2015 года последние матчи состоялись 14 мая 2016 года. Между первым и вторым кругом чемпионата был предусмотрен перерыв с 21 декабря 2015 года по 21 января 2016 года. В турнире приняли участие 18 команд. За тур до конца чемпионата чемпионом 4-й раз подряд и 26-й раз в истории стала мюнхенская «Бавария».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Фрайбург» и «Падерборн 07». «Фрайбург» проведя в Бундеслиге шесть сезонов подряд, занял 17-е место, дебютант Бундеслиги «Падерборн 07» — 18-е, не сумев закрепиться в элитном дивизионе.

В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Ингольштадт 04», для которого сезон 2015/16 стал дебютным в Бундеслиге, и занявший второе место «Дармштадт», вернувшийся в Бундеслигу 33 сезона спустя.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге

Потуровая таблица

Статистика чемпионата

Бомбардиры 

Примечание:
В скобках указаны голы забитые с пенальти.
Источник: kikcer.de

Ассистенты 

Источник: kikcer.de

Гол+пас 

Источник: kikcer.de

Статистика вратарей 

Примечание:
Указаны голкиперы, отыгравшие не менее 4 «сухих» матчей.
Источник: transfermarkt.de

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 21/11/2015 «Вольфсбург» 6:0 «Вердер»
 Самая крупная победа гостей (+4):
 01/03/2016 «Ганновер 96» 0:4 «Вольфсбург»
 12/12/2015 «Дармштадт 98» 0:4 «Герта»
 21/11/2015 «Штутгарт» 0:4 «Аугсбург»
 18/10/2015 «Айнтрахт» 1:5 «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
 23/08/2015 «Ингольштадт 04» 0:4 «Боруссия» (Дортмунд)
 Самое большое количество забитых мячей (8):
 02/05/2016 «Вердер» 6:2 «Штутгарт»
 12/09/2015 «Айнтрахт» 6:2 «Кёльн»
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6):
 02/05/2016 «Вердер» 6:2 «Штутгарт»
 21/11/2015 «Вольфсбург» 6:0 «Вердер»
 12/09/2015 «Айнтрахт» 6:2 «Кёльн»
 Победная серия (10): «Бавария» с 1-го по 10-й тур
 Беспроигрышная серия (15): «Боруссия» (Дортмунд) с 18-го по 32-й тур
 Серия ничьих (4):
 «Ингольштадт 04» с 23-го по 26-й тур
 «Дармштадт 98» с 25-го по 28-й тур
 Безвыигрышная серия (8):
 «Хоффенхайм» с 8-го по 15-й тур
 «Ганновер 96» с 15-го по 22-й тур
 «Айнтрахт» с 19-го по 26-й тур
 «Дармштадт 98» с 21-го по 28-й тур
 «Штутгарт» с 26-го по 33-й тур
 Серия поражений (8): «Ганновер 96» с 15-го по 22-й тур
 Серия матчей без пропущенных голов (5): «Байер 04» c 26-го по 30-й тур
 Серия матчей без забитых голов (4):
 «Хоффенхайм» с 10-го по 13-й тур
 «Ганновер 96» с 19-го по 22-й тур

Тренеры, капитаны и технические спонсоры команд

Тренерские изменения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги 
 Бундеслига на Kicker.de 
 Бундеслига на UEFA.com 
 Немецкий футбол

2015
Германия
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году
Спорт в Германии в 2015 году
Спорт в Германии в 2016 году